Aldea del Cano, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Biografies:
 Albert Cano López (Palma, 1983), futbolista que ocupa la posició de migcampista 
 Alex Cano Ardila (Yarumal, Antioquia, 1983), ciclista colombià professional des del 2009 
 Alfonso Cano (1948 - 2011), guerriller cap de les FARC colombianes
 Alonso Cano (Granada, 1601 - 1667), pintor, escultor i arquitecte espanyol
 Ana María Cano González (Somiedo, Astúries, 1950), filòloga asturiana, presidenta de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana des del 2001
 Carlos Cano o José Carlos Cano Fernández (Granada, 1946 - 2000), cantautor
 Carlos David Cano Marín (Berja, 1972), futbolista andalús que jugava de porter
 César Cano Forrat (València, 1960), compositor 
 Ciriaco Cano González (Plasencia, 1948), futbolista i entrenador extremeny 
 Dolores Cano Royo (Vila-real, 1858 - 1925) 
 Eduardo Cano de la Peña (Madrid, 1823 - Sevilla, 1897), pintor romàntic espanyol, especialitzat en pintura històrica i el retrat
 Eusebio Cano Pinto (Valdepolo, Lleó, 1940), periodista, escriptor i polític espanyol 
 Ferran Cano Darder (Caracas, 1940), galerista d'art mallorquí, net del batlle de Palma Emili Darder 
 Harkaitz Cano (Lasarte-Oria, Guipúscoa, 1975), escriptor en èuscar 
 José Cano Coloma, polític valencià que va ser alcalde de València (1936 -1937)
 José Cano López (Llavorsí, 1956-La Pobla de Montornès, 2000), futbolista català 
 José Luis Cano García de la Torre (Algesires, Cadis, 1912 - Madrid, 1999), poeta i crític literari espanyol
 José María Cano (Madrid, 1959), cantant, compositor i productor espanyol 
 Manuel Cano de Castro (San José, Costa Rica, 1891 - París, 1959), artista noucentista establert a Catalunya 
 Nacho Cano o Ignacio Cano Andrés (Madrid, 1963), músic espanyol
 Pedro Cano (1944, Blanca, Múrcia), pintor 
 Pedro Alberto Cano Arenas (Bilbao, 1969 - Novelda, 2002), futbolista basc que ocupava la posició de migcampista
 Silvia Cano Juan, membre del Consell de Mallorca (2007 -2015)
 Tomás Cano Ruiz (La Unión, Múrcia, 1900 - Múrcia, 1986), escriptor anarquista i sindicalista espanyol